Mahal eller Măhal kan syfta på:

 Mahal (Tzahal) – en frivilligverksamhet inom Tzahal

Geografi

Indonesien 

 Desa Mahal, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar